Dieser Artikel behandelt die Irakische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko.

Qualifikation 

Der Irak qualifizierte sich zum ersten Mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft.

Gruppenphase

Die Irakische Mannschaft traf in der ersten Qualifikationsrunde auf Katar, Jordanien und den Libanon, nach dem Rückzug der Libanesen wurde aus der Vier eine Dreiergruppe, die Spiele der Iraker gegen den Libanon (beide endeten mit einem 6:0-Sieg des Irak) wurden nicht mehr gezählt. Aufgrund des Ersten Golfkrieges bestritt die irakische Mannschaft ihre Heimspiele in Kuwait und in Kalkutta (Indien).

Im Halbfinale traf der Irak auf die Fußballnationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate und qualifizierte sich aufgrund der Auswärtstorregel für das Finale. Nach einem torlosen Unentschieden in Damaskus gewann der Irak das Rückspiel im Saudi-arabischen Taif und qualifizierte sich als Sieger der Westasiatischen Gruppe für die WM in Mexiko.

Irakisches Aufgebot

Endrunde 

Der Irak traf in der Vorrunde auf den Gastgeber Mexiko, Paraguay und Belgien. Zwar verloren die Iraker alle Gruppenspiele, doch konnten sie alle Spiele offen halten und verloren je mit nur einem Tor Unterschied.

1986
Irak